Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою і вона захистила свій титул, перемігши у фіналі  Ольгу Говорцову з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

MPS Group Championships, одиночний розряд
2010